A1 Grand Prix 2006 byl 2. závodem sezóny 2006/2007 šampionátu A1 Grand Prix pro monoposty, který se konal na Masarykově okruhu ve dnech 7. a 8. října 2006.

Vítězem obou závodů se stal Alex Yoong reprezentující tým Malajsie. Český zástupce Tomáš Enge obsadil 5. místo ve sprintu a 2. místo v hlavním závodě.

Kvalifikace 

 Modře – sčítané časy (započítávají se jen dva nejlepší časy ze čtyř kvalifikací)

Sprint

Hlavní závod

Body z tohoto závodního víkendu 

 Nejrychlejší kolo: Alex Yoong, A1 Team Malajsie, 1'47.293 v 2 kole Sprintu.

Průběžné pořadí po závodě

Odkazy

Reference 

|- style="text-align:center"
|width="35%"|Předchozí závod sezóny:A1 Grand Prix 2006/2007 Nizozemsko
|width="30%"|A1 Grand Prixsezóna 2006/2007
|width="35%"|Následující závod sezóny:A1 Grand Prix 2006/2007 Peking
|- style="text-align:center"
|width="35%"|Předchozí GP:N/A
|width="30%"|A1 Grand Prix Brno
|width="35%"|Následující GP:A1 Grand Prix 2007/2008 Česká republika
|}

A1 Grand Prix
Motoristické sporty v roce 2006
Motoristické sporty v roce 2007
Sport v Česku v roce 2006
Sport v Česku v roce 2007
Motoristické sporty v Brně
Sportovní události v Brně